Гравина има више значења:
 Гравина (Бриндизи)
 Гравина (Козенца)
 Гравина (Рагуза)